De 10 dollarmunt kan verwijzen naar:

 10 dollarmunt (Guyana)
 10 dollarmunt (Hongkong)
 10 dollarmunt (Jamaica)
 10 dollarmunt (Namibië)
 10 dollarmunt (Taiwan)
 10 dollarmunt (Trinidad en Tobago)
 10 dollarmunt (Verenigde Staten), met diverse historische ontwerpen waaronder de Eagle (1795-1933), Indian Head Eagle (1907-1933), Turban Head Eagle (1795-1804), en enkele munten voor verzamelaars: 1/4 oz. American Gold Eagle (1986-heden), 1/10 oz. American Platinum Eagle (1997-2008) en 1/4 oz. American Buffalo (2006-heden)